Karjamaa kan syfta på följande platser:

Estland 

1. Karjamaa, Tallinn, stadsdel i distriktet Põhja-Tallinn i Estlands huvudstad Tallinn, 
2. Karjamaa, Ida-Virumaa, by i Alajõe kommun i landskapet Ida-Virumaa,

Finland 

1. Karjamaa (halvö, lat 60,87, long 21,33), Egentliga Finland, 
2. Karjamaa (halvö, lat 60,53, long 21,53), Egentliga Finland, 

Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Finlandförgreningar